Врандук — село в общине Зенице в Боснии и Герцеговине.
 Врандук (Добой) — село в общине Добой в Боснии и Герцеговине.